Llatí membre del poble dels llatins, poble
 Biografies:
 Llatí (Latinus), rei mític del Latium
 Llatí (mim), cantant i mim
 Llatí (escriptor), escriptor grec
 Lingüística:
 Llatí, llengua indoeuropea
 Llatí medieval